Livesey ist der Familienname folgender Personen:

 Roger Livesey (1906–1976), britischer Schauspieler
 Sam Livesey (1873–1936), britischer Theater- und Filmschauspieler
 Warne Livesey (* 1959), britischer Toningenieur und Musikproduzent
sowie
 Dr. David Livesey, Person aus dem Abenteuerroman Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson

Livesey ist auch der Name folgender Ortschaften:
 Livesey (Lancashire) ist eine englische Gemeinde in der Verwaltungseinheit Blackburn with Darwen